Ingram se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Collingwood Ingram
 John William Ingram